Sam, grčki otok drugoga naziva Samos
 Samos (grad), najveći i glavni grad otoka
 Vati, Samos, jedinstveno gradsko naselje koje se sastoji od gradova Samosa i Vatija
 Prefektura Samos, grčka prefektura